De Primera División 1987/88 was de 57e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 25 augustus 1987 en eindigde op 22 mei 1988. Real Madrid werd voor het derde jaar op rij landskampioen. Het was de vierde keer dat de club dit lukte, terwijl nog geen enkel ander team in Spanje één keer drie landskampioenschappen achter elkaar won.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten 

Murcia handhaafde zich na het spelen van degradatieduels, Mallorca degradeerde.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1987/88